Лукаут или Лукаут-Маунтин () — название нескольких гор и населённых пунктов в США.

Горы 
  — в Айдахо.
  — в штате Вашингтон.
  — на границе Джорджии, Алабамы и Теннесси.
 Сражение при горе Лукаут (1863)
  (раб. с 1895)
  — в Колорадо.

Населённые пункты 
  — поселение в Алабаме.
  — город в Джорджии.
  — городок в Теннесси.

Прочее 
  — бывшая база ВВС США и киностудия в Калифорнии, ныне принадлежит актёру и музыканту Джареду Лето.

См. также 
  и Маунтин
  — гора в штате Вашингтон.
  — альбом (2008) группы Silver Jews